Comarca del Nord-oest, comarca de la regió de Múrcia.
 Terres altes d'Escòcia, conegudes en anglès com a Scottish Highlands.
 Terres Altes (Madagascar), regió biogeogràfica de Madagascar.

Vegeu també: Terra Alta (desambiguació)